Владислав Владимирович Борисов (род. 5 сентября 1978 года, Нарьян-Мар) — российский трековый и шоссейный велогонщик, до 2011 года включительно выступавший за «Amore & Vita - Conad». В 1996 году стал чемпионом мира среди юниоров в гонке по очкам, через 3 года завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в командной гонке преследования. Чемпион России 2007 года в групповой гонке на шоссе, ещё дважды завоёвывал «бронзу» чемпионата в  гонке с раздельным стартом.

Достижения

Трек 
1996
  Чемпион мира среди юниоров в гонке по очкам

1999
  3-й на чемпионате мира в командной гонке преследования

Шоссе 

1997
 Победа на Вуэльте Мадрида

1999
 Победа на Вуэльте Тачиры

2001
 Победа на 7-м этапе Тура Польши
 3-й на Мемориале Мануэля Галеры

2002
 Победа на Кеттлер Классик-Зюдкарнтен

2003
  3-й на Чемпионате России в гонке с раздельным стартом

2005
 2-й на 3-м этапе Boucles de la Mayenne Ernee , Francia
 2-й в общем зачёте Пяти колец Москвы
  3-й на Чемпионате России в гонке с раздельным стартом
 Победа на 4-м этапе Пяти колец Москвы
 Победа на 1-м этапе Tour of Qinghai Lake Xining , Cina 
 Победа на 2-м этапе Париж — Коррез
 Победа на 2-м этапе Тура Словакии

2006
 3-й на Мемориале Олега Дьяченко

2007
  Чемпион России в групповой гонке на шоссе

2008
 3-й на Коппа Бернокки

2010
 2-й на Трофео Мелинда

2011
 Победа на Challenge du Prince - Trophée de la Maison Royale Azrou, Марокко

Ссылки 
 
 
 
 
  

Велогонщики России
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2000 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2004 года